Якуб Гершал (; род. 20 марта 1988, Краков, Польша) — польский актёр.

Биография

Ранние годы 
Якуб Гершал родился в 1988 году в семье театрального режиссёра Марка Гершала, который работал в основном в Германии, и актрисы. Когда Якубу было несколько месяцев, он переехал с родителями в Гамбург. После того, как Якубу исполнилось 11 лет, Гершалы вернулись в Польшу, где жили в Торуни, родном городе его матери.

Был студентом театральной школы в Кракове, которую вскоре прекратил посещать.

Фильмография

Призы и награды 
 Приз зрительских симпатий им. Збигнева Цыбульского, 2011
 Премия «Shooting Star», 2012, Польша
 Премия «Золотая утка» («Złota Kaczka»), 2011

Примечания

Ссылки